Con il nome Luca Manca si possono intendere diverse persone:
Luca Manca, cantante italiano
Luca Manca, motociclista italiano